Marcuse ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Marcuse (1860–1930), deutscher Astronom und Autor
 Dietrich Marcuse (* 1929), deutscher Physiker
 Eduard Marcuse, deutscher Porträt-, Genre- und Historienmaler
 Friedel Albrecht Marcuse (Pseudonym Rolf Marbot) (1906–1974), deutscher Komponist und Musikverleger jüdischer Herkunft
 Harold Marcuse (* 1957), US-amerikanischer Historiker
 Herbert Marcuse (1898–1979), deutsch-amerikanischer Soziologe und Philosoph
 Julian Marcuse (1862–1942), deutscher Arzt und Autor
 Ludwig Marcuse (1894–1971), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Max Marcuse (1877–1963), deutsch-israelischer Dermatologe und Sexualwissenschaftler
 Peter Marcuse (1928–2022), deutsch-amerikanischer Stadtplaner
 Rudolf Marcuse (1878–1940), deutscher Bildhauer
 Sibyl Marcuse (1911–2003), US-amerikanische Musikwissenschaftlerin und Museumskuratorin

Siehe auch: Eric Markuse